Ahuacatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuacatlán, Nayarit, 
 Ahuacatlán kommun, Nayarit, 
 Ahuacatlán kommun, Puebla, 
 Ahuacatlán, Puebla, Huauchinango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar